Atrás dos Olhos - o nome do álbum da banda de rock brasileira Capital Inicial que foi lançado no ano de 1998.
 Atrás das Nuvens - um filme português realizado em 2007 por Jorge Queiroga.
 Atrás das linhas inimigas - um filme estadunidense de 2001.
 Há Dez Mil Anos Atrás - um álbum do músico brasileiro Raul Seixas.
 Atrás dos tempos vêm tempos - uma colectânea de temas de Fausto editada em 1996.

Desambiguação